Городна — топоним в России:
 Городна — село, Луховицкий район Московской области;
 Городна — деревня, Ярцевский район Смоленской области;
 Городна — деревня, Белёвский район Тульской области;
 Городна — деревня, Щёкинский район Тульской области;
 Городна Первая — деревня, Бельский район Тверской области;
 Городна Вторая — деревня, Бельский район Тверской области.

См. также 
 Городно